Kochin steht für:
 Nikolai Jewgrafowitsch Kotschin (1901–1944), russischer Mathematiker, englische Transkription Kochin

Siehe auch:
 Kochi
 Cochin